A109 oder A 109 steht für:
 AgustaWestland AW109 (früher: Agusta A109), Hubschrauber
 A109 (Russland), Fernstraße in Russland
 A109 (Kenia), Fernstraße in Kenia

Abkürzung